

Biografia 
Maura Del Serra è sposata, ha una figlia e due nipoti. Sostiene le cause per la difesa delle libertà della persona umana tramite Amnesty International, ed è attiva anche in iniziative ambientaliste e per la difesa degli animali e di tutti i viventi. Per parecchi anni ha praticato una dieta alimentare vegetariana, divenendo poi vegan, per ragioni etiche, salutistiche ed ambientali.

Ha pubblicato nove raccolte poetiche, l'antologia Corale. Cento poesie scelte dall'autrice, Roma, Newton Compton, 1994; l'antologia in lingua russa Za solecem i nociju vosled ('Dietro il sole e la notte'), traduzione di Lev Vershinin, Moskva, Elia Arto; 1994, la raccolta bilingue (italiano / tedesco) Elementi, traduzione di Christine Koschel, Wuppertal, Edition Schwarze Seite, 1997; l'antologia bilingue (italiano / inglese) Infinite present, traduzione di Michael Palma e Emanuel Di Pasquale, Boca Raton (Florida), Bordighera Press, 2002; il volume L'opera del vento. Poesie 1965-2005, Venezia; Marsilio, 2006, che riunisce tutti i suoi testi precedentemente editi ed una scelta di poesie inedite, e Tentativi di certezza. Poesie 1999-2009, Venezia, Marsilio, 2010. Nel 2012 è uscita la plaquette con allegato CD Voce di voci. Franca Nuti legge Maura Del Serra, Pistoia, Editrice Petite Plaisance; nel 2013 la rivista "Fhoenix", edita a Marsiglia, ha pubblicato 30 sue poesie (con testo a fronte) tradotte in francese da André Ughetto, con interventi critici dello stesso Ughetto, di Lev Verscinin, di Giorgio Bàrberi Squarotti e di Daniela Marcheschi. Nel 2014 è uscita l'antologia bilingue (italiano / svedese) Sanger och stenar - (Canti e pietre) traduzione di Julian Birbrajer, Stockholm, Bokforlager Tranan, mentre nel 2016 è uscita la raccolta Scala dei giuramenti. Poesie e altri scritti 2010-2015, Roma, Newton Compton, unitamente alla sua versione bilingue (italiano/inglese) Ladder of oaths, traduzione di Dominic Siracusa, New York - London - Melbourne, Contra Mundum Press. Nel gennaio 2020 è stato pubblicato Bios. Poesie. Haiku. Distici 2015-2019, Firenze, Le Lettere, e nel gennaio 2021 la raccolta, con allegato CD, In voce. 55 poesie lette dall'autrice, Pistoia, Editrice Petite Plaisance. Le sue poesie composte dal 2016 al 2021 sono raccolte nel volume Ali straniere, Roma, Newton Compton, 2022.

Ha dedicato volumi critici a Dino Campana, Giovanni Pascoli, Giuseppe Ungaretti, Clemente Rebora, Piero Jahier, Margherita Guidacci e saggi a numerosi poeti e scrittori italiani ed europei.

Ha curato alcune antologie, fra le quali: Kore. Iniziazioni femminili. Antologia di racconti contemporanei, Firenze, Le Lettere, 1997; Margherita Guidacci, Le poesie, Firenze, Le Lettere, 1999 (2ª ed. riveduta e accresciuta, 2020); Egle Marini. La parola scolpita, Pistoia, Artout-Maschietto e Musolino, 2001, Poesia e lavoro nella cultura occidentale, Roma, Edizione del Giano, 2007.

Nel volume Teatro, Pistoia, Petite Plaisance, 2015, ha riunito ventitré testi teatrali - con introduzione di Antonio Calenda -  scritti dal 1985 al 2015 - ambientati dal periodo ellenistico alla contemporaneità, rappresentati in Italia e all'estero;  e presso la stessa editrice, nel 2019 è uscito Altro Teatro. 2015 - 2019, con cinque ulteriori pièces ed introduzione di Marco Beck.

Una scelta dei suoi aforismi è pubblicata nella plaquette omonima.

Fra gli autori da lei tradotti dal latino, tedesco, inglese, francese e spagnolo: Quinto Tullio Cicerone, Else Lasker-Schüler, Gertrud Kolmar, Christine Koschel, William Shakespeare, George Herbert, Francis Thompson, Virginia Woolf, Katherine Mansfield, Djuna Barnes, Michael Hamburger, Judith Wright, Dorothy Parker, Rabindranath Tagore, Tishani Doshi, Marcel Proust, Simone Weil, Victor Segalen, Albert Camus, Maria Casarès, André Ughetto, Juana Inés de la Cruz, Victoria Ocampo, Jorge Luis Borges.

Per la sua attività ha ricevuto numerosi riconoscimenti nazionali ed internazionali, fra i quali: il premio "Montale" e il Premio Dessì (1987, poesia) per la poesia, il premio "Flaiano" per il teatro, e il premio "Betocchi" per la traduzione.

Nell'anno 2000 le è stato assegnato il premio della Cultura della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Suoi testi poetici, critici e teatrali sono stati tradotti in inglese, francese, tedesco, greco, svedese, catalano, olandese, rumeno, castigliano, croato, russo, portoghese,

Opere

Critica 
 L'immagine aperta. Poetica e stilistica dei "Canti Orfici", Firenze, La Nuova Italia, 1973, pp. 358
 Catalogo della Mostra Bio-bibliografica su Dino Campana, tenutasi unitamente al Convegno Campaniano presso il Gabinetto Vieusseux di Firenze, 18-19 marzo 1973, pp. 17
 Evoluzione degli stati cromatico-musicali dei "Canti Orfici", in AA.VV., Dino Campana oggi (Atti del Convegno Campaniano, cit.), Firenze, Vallecchi, 1973, pp. 86–108
 Cinque voci (Manzini, Morante, Pea, Cicognani, Palazzeschi), in AA.VV., Dizionario della letteratura italiana contemporanea, Firenze, Vallecchi, 1973, vol. I, pp. 190–195, 334-344, 345-350, 402-413, 462-475
 Dino Campana, Firenze, La Nuova Italia ("Il Castoro", 86), 1974, pp. 128 (seconda edizione: 1985)
 L'avanguardia distonica del primo Evola, in "Studi novecenteschi", 11, 1975, pp. 129–154
 Trans-umanismo e teosofia. L'uomo Dio in Onofri e in Solov'‘v, in AA.VV., Il Superuomo e i suoi simboli nelle letterature moderne, vol. IV, a. c. di Elémire Zolla, Firenze, La Nuova Italia, 1976, pp. 296-319
 Clemente Rebora. Lo specchio e il fuoco, Milano, Vita e Pensiero, 1976, pp. 218
 Giovanni Pascoli, Firenze, La Nuova Italia ("Strumenti", 60), 1976, pp. 128
 Temi e revulsioni pitagoriche nel pensiero di Nietzsche, in AA.VV., Il Superuomo e i suoi simboli nelle letterature moderne, a. c. di Elémire Zolla, vol. V., Firenze, La Nuova Italia, 1977, pp. 311–352
 Giuseppe Ungaretti, Firenze, La Nuova Italia ("Il Castoro", 131), 1977, pp. 127
 Figure aritmologiche nelle "Laude" di Jacopone, in "Conoscenza Religiosa", 1-2, 1979 (contenente gli Atti del Convegno Numeri e forme geometriche come base della simbologia, tenutosi a Roma il 18-21 dicembre 1978), pp. 98–103
 Un 'poème en prose' del primo Novecento: "La Verna" di Campana, ne "L'Altro Versante", 0, 1979, pp. 5–30
 Eredità e kenosi tematica della "confessio" cristiana negli scritti autobiografici di Vico, in "Sapientia", 2, 1980, pp. 186–199
 Misure espressive dell'"esilio" di Boine, ne "L'Albero", 63-64, 1980, pp. 81–131
 Betocchi: lo sperdimento nel limite, in AA.VV., La poesia in Toscana dagli anni Quaranta agli anni Settanta (Atti del Convegno tenutosi al Gabinetto Vieusseux di Firenze), Firenze, D'Anna, 1981, pp. 253–279
 Recensione a P. Ricoeur, La metafora viva, in "Memorie domenicane", 13, 1982, pp. 455–457
 Ricordo di Clemente Rebora, in "Città e Regione", 4, 1982, pp. 140–155
 Jahier 1912: l'immersione claudelliana e il "Partage de Midi", ne "L'Altro Versante", quaderno 1 (Tradurre poesia), 1983, pp. 334–350
 Nota a Else Lasker-Schüler, Nove poesie, ne "L'altro Versante", 1, 1983
 Onofri o l'entropia del sacro, in "Italyan Filolojisi", 14, 1984, pp. 63–66
 Nota introduttiva a George Herbert, Poesie da "The Temple", ne "L'Albero", 71-72, 1984, pp. 250–251
 La parola come canto, ne "L'Altro Versante", quaderno 2 (Narrare), 1985, pp. 93–98
 Nota introduttiva a Else Lasker-Schüler, Nove poesie, ne "L'Albero", 70, 1983, p. 145
 Introduzione a Juana Inés de la Cruz, Il sogno, ne "L'Albero", n73-74, 1985, pp. 175–177
 Recensione a Costanza Caglià, L'amore con Erode, in "Aillof - In lingua rovescia", 3, maggio 1985, pp. 69–73
 Intervento Sul ponte dei "Canti Orfici" e oltre, in "Salvo Imprevisti", 33-34, settembre 1984 - ottobre 1985 (numero parzialmente dedicato a Campana), pp. 8–9
 L'elegia sinottica di Panzini, in AA.VV., "Panzini nella cultura letteraria italiana fra '800 e '900", a.c. di E. Grassi, Rimini, Maggioli, 1985, pp. 225–240
 L'uomo comune. Claudellismo e passione ascetica in Jahier, Bologna, Páatron, 1986, pp. 168 [premio "Tagliacozzo" per la critica letteraria]
 Il poeta congetturale: appunti per un parallelo tematico-testuale fra il primo Montale e il primo Borges, in "Testuale", 5, 1986, pp. 58–70
 Recensione a Roberto Carifi, L'obbedienza, in "Marka", 21, febbraio-aprile 1987, pp. 144–149
 La Maddalena: eros e agape, in "Sapienza", 40, fasc. 3, luglio-settembre 1987, pp. 333–337
 Nota a Francis Thompson, Canto d'amore arabo, in "Stilema", estate-autunno 1987, p. 86
 L'eresia di Arturo Onofri, in AA.VV., Per Arturo Onofri. La tentazione cosmica, a. c. di C. Donati, Napoli, ESI, 1987, pp. 39–44
 Intervista Incontro con Maura Del Serra, in "Forum", 157-158, luglio-agosto 1987, pp. 30–34
 Le triadi nella simbologia mitica delle "Grazie", in "UICS-Studia", 2, 1987, pp. 34–47
 Risposte ad un questionario sulla poesia contemporanea, in "Riscontri", IX, 1-2, gennaio-giugno 1987, pp. 67–71
 Introduzione a Ernesto Ferretti, Le lucenti vittorie, Forlì, Forum, 1988, pp. 5–6
 Il poeta come traduttore, in "Verso", 4, 1988
 Identità. Dichiarazione di poetica, ne "L'Altro Versante", 3, 1988, pp. 50–54
 La commedia salvifica in Pinocchio, in "UICS-Studia", 3, 1988, pp. 1–12 (numero monografico dedicato a Collodi)
 Landolfi, il sublime "al nero", in "Gradiva", 7, 1989, pp. 44–47
 Voce Pascoli, in AA.VV., "Il Novecento", Milano, Vallardi, 1989, pp. 83–125
 Rebora, la parola in croce, in Sotto silenzio, fascicolo di interventi critici dedicato a Clemente Rebora in occasione dello spettacolo omonimo, Milano, Teatro Franco Parenti, aprile 1990; poi in "Resine", 67, 1996
 Pasolini, il grembo civile, in "Letteratura Italiana Contemporanea", 30, 1990, pp. 275–301
 Recensione a Gertrud Kolmar, Il canto del gallo nero, in "Poesia", 33, 1990, pp. 37–38
 Nota introduttiva a Gertrud Kolmar, in "Poesia", a. III, n. 28, aprile 1990, pp. 37–38
 Il canto del gallo nero di Gertrud Kolmar, in "Poesia", a. III, n. 33, 1990, pp. 71–72
 Prefazione a Marcel Proust, All'ombra delle fanciulle in fiore, Roma, Newton Compton, 1990, pp. VII-XIV
 Nota introduttiva a Francis Thompson, Il Segugio del Cielo, in "Poesia", 35, 1990, pp. 23–24
 Sacrificio e conoscenza: elementi di simbologia nei "Canti Orfici", in AA.VV., Atti del Convegno su Dino Campana (Università di Roma "La Sapienza", 16-17 maggio 1988), Roma, Edizioni Officina, 1992, pp. 36–49 e 214-216
 L'ultima cattedrale. Nota sulla "Recherche" di Proust, ne "Il lettore di provincia", 83, aprile 1992, pp. 81–86
 Prefazione a Virginia Woolf, Le onde, Roma, Newton Compton, 1992, pp. 21–25
 Recensione a Sul molo foraneo di Daniela Marcheschi, in "Hortus", 13, 1993
 Nota a Pietro Parigi, Noi lenti e le stelle, Pistoia, Edizioni Via del Vento, 1993, pp. 23–26
 L'anello di Saturno. L'oriente dell'anima nel Rebora degli anni '20, in AA.VV., Clemente Rebora nella cultura italiana ed europea (Atti del Convegno di Rovereto), Roma, Editori Riuniti, 1993, pp. 359–369
 Follia e salvezza: l'"allegro a lutto" di Caproni, in AA. VV., Nevrosi e follia nella letteratura moderna, a c. di Anna Dolfi, Roma, Bulzoni, 1993, pp. 547–560
 Prefazione a Virginia Woolf, Una stanza tutta per sé, Roma, Newton Compton, 1993, pp. 18–21
 Introduzione a William Shakespeare, Molto rumore per nulla, Roma Newton Compton, 1993, pp. 7–9
 Introduzione a George Herbert, Corona di Lode, Firenze, Le Lettere, 1993, pp. 7–21
 Intervento in Critica drammatica: crisi, come uscirne, "Hystrio", 1, gennaio-marzo 1993, p. 19
 Scena e visione, in "Hystrio", 2, 1993, p. 68
 Il corpo delle voci, in Poesia, teatro, drammaturgia, a c. di Giacomo Martini, "I Quaderni del Battello Ebbro", 12-13, giugno 1993, pp. 29–31
 Nota al testo, in Giovanni Boine, La città, Pistoia, Edizioni Via del Vento, 1994, pp. 27–29
 Penna, la fisiologia della visione, ne "Il lettore di provincia", 90, agosto 1994, pp. 79–92
 Il labirinto mediterraneo negli "Orfici", in AA.VV., La Liguria per Dino Campana. Il viaggio, il mistero, il mare, la mediterraneità (Atti del Convegno di Genova - La Spezia, 11-13 giugno 1992), in "Resine", 58-59, 1994, pp. 61–66
 Introduzione a Virginia Woolf, Orlando, Roma, Newton Compton, 1994, pp. 21–25
 Maura Del Serra, in Armonie di donna, a c. di Giuseppe Bruni e Cinzia Lotti, Pistoia, Banco di Credito Cooperativo, 1995, pp. 79–86
 Il servizio cosmico: per il Betocchi ultimo, in "Erba d'Arno", 55, 1995, pp. 62–76
 Premessa a Else Lasker-Schüler, Ballate ebraiche e altre poesie, Firenze, Giuntina, 1985, pp. 5–12; II edizione, con nuova introduzione, ivi 1995, pp. 5–13
 Nota al testo, in Else Lasker-Schüler, Caro Cavaliere azzurro, Pistoia, Edizioni Via del Vento, 1995 pp. 26–29
 Poesia, utopia e tradizione, in "Studium", 3, maggio-giugno 1995, pp. 403–412
 Immagini di Ungaretti e nostre, in "L'anello che non tiene". Journal of Modern Italian Literature", vol. 7, numb. 1-2, Spring-Fall 1995, pp. 7–17 [ed. 1999]
 Prefazione a Katherine Mansfield, Tutti i racconti, Roma, Newton Compton, 1996, pp. 7–24
 Nota al testo, in Gianna Manzini, Bestiario. Tre racconti, Pistoia, Edizioni Via del Vento, 1996, pp. 25–29
 Traduzione, co-scienza, in Intertestualità, n. 4-5 di "Testimonianze", aprile-maggio 1996, pp. 151–155
 Recensione a Le trovatore. Poetesse dell'amor cortese, Milano, Libreria delle Donne, 1996, in "Semicerchio", XV, 1996/2, pp. 50–51
 Dall'imago passionis di Nijinskij alla ricerca della lingua del teatro, in "Hystrio", n. 4, 1996, pp. 48–49
 Nota Per i Montali possibili, in AA.VV., Montale tradotto dai poeti, a c. di A. Francini, numero unico di "Semicerchio", Firenze, Le Lettere, 1997, p. 58
 Ritorni di Campana, in "Atelier", 5, marzo 1997, pp. 52–54
 Christine Koschel: la purezza armata della parola, in "Kamen'", 12, giugno 1998, pp. 63–69
 Comprendere la pace, ne I colori della pace, Pistoia, Editrice C.R.T., 1998, pp. 28–30
 Crescita e costruzione: immagini del giardino, in "Le opere e i giorni", n. 3, luglio-dicembre 1998 pp. 127–134 (II ed. in vol., Crescita e costruzione: immagini del giardino, Pistoia, Editrice C.R.T., 1999)
 "Fino alla più aerea lana": la poesia come rito sublime, in Per Cristina Campo, a c. di M. Farnetti e G. Forrer, Milano, Scheiwiller, 1998, pp. 152–158
 Le parole della poesia: un "coro a bocca chiusa", ne "Le opere e i giorni", 1, 1998, pp. 152–158
 L'Opera al bianco: la "Visitazione" di Luca Della Robbia, in "Il Tremisse", n. 1-2, gennaio-agosto 1998, pp. 12–15.
 Virginia Woolf: le acque al di sopra dei cieli, in AA.VV., Scrittrici del Novecento Europeo, Pistoia, Editrice C.R.T., 1998
 Vita per acqua. La traversata degli elementi in Virginia Woolf, in "Resine", anno XX, n. 76, 2º trimestre 1998
 Recensione a Luigi Fontanella, Ceres, Marina di Minturno, Caramanica Editore, 1996,in "Gradiva. International Journal of Italian Literature", new series, n. 16, 1998, pp. 157–158
 Introduzione a Margherita Guidacci, Le poesie, a c. di Maura Del Serra, Firenze, Le Lettere ("Pan", 23), 1999, 568 pp.
 "Semino ancora parole su carta": il giardiniere di Michael Hamburger, introduzione a Michael Hamburger, Taccuino di un vagabondo europeo (Poesie 1941-1999), a cura di Maura Del Serra, Roma, Fondazione Piazzolla ("Percorsi della poesia contemporanea", Collana diretta da Giacinto Spagnoletti, 26), 1999, pp. 7–18
 Immagini di Ungaretti e nostre, ne "L'anello che non tiene" (Yale University), nº 1-2, Spring-Fall 1999
 La poesia nel sacro, in "Studium", a. 95 6, novembre-dicembre 1999, pp. 915–918
 La "renovatio" agonica in Sor Juana, in AA.VV., Il canto della sirena. Colloquio per il 3º Centenario della morte di Sor Juana Inès de la Cruz (Atti del Convegno tenuto a Roma, Università "La Sapienza", 7-8 novembre 1995), Roma, Il Bagatto, 1999
 Dire la scena, in Teatro e Letteratura (Atti del Convegno tenuto a Roma, Teatro Manzoni, 24 maggio 1999), in "Sipario", nº 606, dicembre 1999, pp. 154–156. Poi in "L'Ulisse, rivista di poesia, arti e scritture", N° 10 (Poesia e teatro, teatro di poesia). Vol. II, maggio 2008.
 Intervento ne I poeti e la Bibbia (Bibbia e poesie del Novecento), in AA.VV., La scrittura infinita, Firenze, Olschki, 1999
 Breviari di uno svedese (recensione ai voll. di S. Nihlén Mediterraneo e Dialogo con Leonardo), in "Resine", nº 81-82, 3º e 4º trim. 1999
 Di poesia e d'altro, vol. I (M. Maddalena, Jacopone, L. Della Robbia, W. Shakespeare, G. Herbert, J. I. de la Cruz, G. B. Vico, U. Foscolo, C. Collodi, F. Nietzsche), Pistoia, Editrice C.R.T. ("Egeria. Letteratura, arte, pensiero d'Europa", 5), 2000, 160 pp.
 Nota introduttiva a Michael Hamburger, in "Poesia", a. XIII, n. 135, gennaio 2000, pp. 41–44
 "Fare uomo l'anima": il teatro della pietas in Betocchi, in "Il Portolano", 21-22, gennaio-giugno 2000, pp. 7–9; poi in Anniversario per Carlo Betocchi, Atti della giornata di studio (Firenze, 28 febbraio 2000), a cura di Anna Dolfi, Roma, Bulzoni Editore, 2001, pp. 93–99
 Margherita Guidacci, l'ingovernabile Sibilla, in Per Margherita Guidacci. Atti delle Giornate di Studio, a cura di Margherita Ghilardi, Firenze, Le Lettere, 2001, pp. 33–38
 A colloquio con i poeti. Intervista a Maura Del Serra, a cura di Vittorio Cozzoli, in "Cammino", anno 132, nº 3, marzo 2001, pp. 30–32
 Margherita Guidacci: una toscanità metafisica, in "Il Tremisse", nº 74/75, gennaio-agosto 2001, anno XXVI, n. 1, pp. 12–16
 Introduzione a Egle Marini. La parola scolpita, a c. di Maura Del Serra, con un apparato iconografico ed uno scritto a c. di Donatella Giuntoli, Pistoia, Artout-Maschietto e Musolino, 2001, pp. 7–19
 Il "librato mosaico" di Egle Marini, in "Il Tremisse", n. 76, settembre-dicembre 2001, pp. 12–16
 Un bene irrinunciabile, una gioia, in Parole per la pace, in "Avvenire" / "Agorà", 23 dicembre 2001, p. 21
 "L'alata genia" nella poesia di Saba, in AA.VV., Bestiari del Novecento, a cura di Enza Biagini e Anna Nozzoli, Roma, Bulzoni, 2002, pp. 121–136
 Carlo Betocchi, il manovale della carità, in "Il Tremisse", 79, a. XXVII, n. 3 (settembre-dicembre 2002), pp. 14–16
 La poesia e l'icona: due scienze della soglia, in "Studium", 98 (novembre/dicembre 2002), pp. 873–882
 Margherita Guidacci. La geometria della crescita, in "Poesia", a. XVI, n. 172 (maggio 2003), pp. 60–71
 Le mie "eccentriche": Lasker-Schüler, Kolmar, Weil, Woolf, Mansfield, Guidacci, in Le eccentriche scrittrici del Novecento, a cura di Anna Botta, Monica Farnetti, Giorgio Rimondi, Mantova, Tre Lune Edizioni, 2003, pp. 81–94
 "Tò páthei máthos": dolore e conoscenza, in "Studium", a. 100, n. 2 (marzo-aprile 2004), pp. 189–203
 Le foglie della Sibilla. Scritti su Margherita Guidacci, Roma, Ed. Studium, 2005, 152 pp.
 Di poesia e d'altro, vol. II (F. Thompson, A. Panzini, E. Lasker-Schüler, D. Campana, A. Onori, V.S. Solov'ëv), Pistoia, Petite Plaisance ("Egeria. Letteratura, arte, pensiero d'Europa", 12), 2006, 176 pp.
 Poesia e lavoro nella cultura occidentale. Introduzione e cura di Maura Del Serra, Prefazione di Guglielmo Epifani, Roma, Edizione del Giano, 2007, pp. 448 ISBN 88-70-74168-0
 La parola poetica serve la vita, intervista a Maura Del Serra di Laura Stortoni Hager, in “In purissimo azzurro”, rivista di letteratura e dintorni fondata da Maria Di Lorenzo, N° 8, aprile 2008.
 L'acqua e la città nella poesia dell'Otto-Novecento europeo: note ed exempla, in Studium, marzo/aprile 2008, anno 104º, N° 2, pp. 239–258.
 Un'alta militante dello spirito e noi: Simone Weil nel centenario della nascita, in "Il Tremisse",98/99, a. XXXIV, nº 1/2 (gennaio-agosto 2009), pp. 14–16.
 Introduzione e nota bio-bibliografica a Victor Segalen, Odi, Roma, Edizione del Giano, 2009, pp. 5–11 e 13-19.
 Note sulla gnosi nella poesia del Novecento. William Butler Yeats, Fernando Pessoa, Arturo Onofri, in “Poesia e Spiritualità. Semestrale di ricerca transdisciplinare”, Anno II, Numero 3, luglio 2009, pp. 229–256.
 Introduzione a Manualetto elettorale. Istruzioni per vincere le elezioni di Quinto Tullio Cicerone, cura e traduzione di Maura Del Serra, Pontedera, Bandecchi e Vivaldi Editori, 2010, pp. 5–13.
 Di poesia e d'altro, vol. III (G. Boine K. Mansfield J. Evola M. Proust V. Woolf U. Saba), Pistoia, Petite Plaisance ("Egeria. Letteratura, arte, pensiero d'Europa", 14), 2010, 192 pp.
 Il teatro della poesia: scena e visione, in “Capoverso - rivista di scritture poetiche”, nº 19, gennaio - giugno 2010, pp. 70–74.
 “Come un fuoco dietro la nebbia”: aspetti di Virginia Woolf, in “Lunarionuovo", nn. 33-53, nuova serie, agosto 2010.
 L'enigma luminoso. Il retaggio di Pasternak nel cinquantenario della morte, ne “Il Tremisse", nº 103, settembre - dicembre 2010, pp. 13–17.
 Simone Weil: l'intelligenza della santità, Lucca, ZonaFranca - casa editrice di cartone, 2011, pp. 35, edizione numerata (Libri da collezione).
 Margherita Guidacci: una felicità respirabile, in La letteratura e il Sacro vol. III, a c. di Francesco Diego Tosto, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2011, pp. 111–129
 Tagore, un Mahatma della letteratura, introduzione a Ricordi di vita di Rabindranath Tagore, Roma, Editrice Studium 2012, pp. 7–40 ISBN 978-88-382-4054-6
  A Polar Star that never Closes its Eyes Introduction by Maura Del Serra a Walter Jackson Bate, Negative Capability: The Intuitive Approach in Keats. New York, Contra Mundum Press 2012, pp. 0-XI / 1-92
  The theatre of Poetry: scene &vision, in HYPERION (On the future of aesthetics), New York, Contra Mundum Press. Volume VII, Issue 1, 2013, pp. 9.
 Nota introduttiva a Poesie e prose liriche di Katherine Mansfield, a cura di Maura Del Serra, Pistoia, Editrice Petite plaisance, 2013, pp. 7–11.
 Djuna, o degli angeli disabitati, introduzione a Animali quasi umani. Short Plays di Djuna Barnes, a cura di Silvia Masotti (illustrazioni di Cristina Gardumi e nota di Carmelo Rifici) Pistoia, Editrice Petite plaisance, 2013, pp. 5–11.
 Introduzione a Victoria Ocampo, Rabindranath Tagore, Non posso tradurre il mio cuore. Lettere 1924-1943, cura e traduzione di Maura Del Serra, Milano, Archinto, 2013, pp. 5–19.
 Intervista a Maura Del Serra, a cura di Nuria Kanzian, ne "La Gazzetta di Istanbul" numero X, ottobre 2015, pp. 26–27.
 Una rara pietà. L'angelo con la testa del Battista, Presentazione di Cristina Tuci, Foto di Carlo Chiavacci, Pistoia, Gli Ori, 2016, pp. 32.
 "Miklos Szentkuthy. Il manierista enciclopedico della Weltliteratur: verso l'unica e sola metafora, in, Il lettore di provincia, rivista semestrale, A. Longo Editore Ravenna, anno XLVII fascicolo 146, gennaio/giugno 2016, pp.99-104.
 Senza titolo (traduzione in svedese di Ida Andersen) in Staffan Nihlèn, Den ljuva returen, Utgiven med stod av Lunds Konsthall, 2016, p. 3.
 Introduzione a L'affresco di Cigliè di Giorgio Bàrberi Squarotti, Mantova, Editrice Fuocofuochino, 2016, pp. n.n.
 Akhenaton, Inno ad Aton: L'epifania solare del bene, a.c. di Maura Del Serra, in PAF N°4, Pistoia, CSRE Editore, 2017, pp. 39-48.
 Brentano, spirito e veste, in Clic Donne 2000, Francoforte sul Meno, gennaio/marzo 2020, pp. 3-4
Recensione a Robert Musil, "theater Symptoms. Pays and Writings on Drama", New York- London- Melbourne, Contra Mundum Press, 2020, pp.558,  In  "Corriere dello Spettacolo", quotidiano di cultura fondato da Stefano Duranti Poccetti,  27 maggio 2021. Poi in: "Teatro contemporaneo e cinema", Anno XIII nº 40, 2021.
Intervista di Giovanni Antonucci a Maura Del Serra, in "Teatro contemporaneo e cinema", nº 41, pp. 30-35
Sul teatro: variazioni e citazioni d'autore, in "Teatro contemporaneo e cinema", n° 43, pp. 101-109.

N.B. - Lo scritto L'ossessione della morte fuori dal luogo e dal tempo che nel volume Dino Campana. La poesia e il teatro, a cura di Giacomo Martini, Porretta Terme (Bologna), è attribuito a Maura Del Serra, non è stato scritto da Maura Del Serra, la quale non ha nemmeno partecipato al Convegno di cui il volume citato raccoglie gli Atti.

Poesia 
 L'arco (poesie 1974-1977), prefazione di M. Luzi, Firenze, Giuntina, 1978, pp. 30
 Sette poesie, ne "L'Albero", 61-62, 1979, pp. 199–201
 Dodici poesie, ne "L'Altro Versante", 1, 1981, pp. 160–163
 La gloria oscura (poesie 1978-1982), Firenze, Giuntina, 1983, pp. 62
 Poesia Edmond Jabès (premiata), in AA.VV., X Premio Nazionale di Poesia Inedita "Città di Bari-Marina di Palese", Bari-Palese, 1983, p. 40
 Traduzione di Sempre, A una nuova vita (da L'arco) e di La follia salvata (da La gloria oscura), in "Schreibheft", 21, 1983 (trad. di Dieter Schlesak)
 Sette poesie inedite, in "Italyan Filolojisi", 14, 1984, pp. 11–12
 Due Poesie (Outsiders, Maturazione ), in "Don Quichotte", hiver 1984, p. 11
 Concordanze (poesie 1983-1984), introduzione di G. Barberi Squarotti, Firenze, Giuntina, 1985, pp. 73 (premio "Ceppo-Proposte" 1985; premio "Ceva" 1986)
 Tre poesie, in AA.VV., Premio "Romagna" 1985, in "Forum", gennaio-febbraio 1985, pp. 60–61
 Due poesie (Kore, Gli anni-luce), in "Hellas", 8-9, 1985, pp. 144–145
 Quattordici poesie, con autopresentazione e nota bio-bibliografica, in AA.VV., Poeti della Toscana, antologia a c. di A. Frattini e F. Manescalchi, Forlì, Forum, 1985, pp. 193–198
 Poesia Quartetto (premiata), in AA.VV., XII Premio Nazionale di poesia inedita "Città di Bari-Marina di Palese", Bari-Roma, Safra, 1986, pp. 21–23
 Poesia Campo di volo, in "Gradiva", 4, 1986, p. 69
 Poesia Contraccambio (da Concordanze), in Accademia Pistoiese del Ceppo, I trent'anni del Ceppo. Cronaca di un premio, Ed. del Comune di Pistoia, 1987, p. 110
 Cinque poesie inedite, in "Forum", luglio-agosto 1987 (a seguito dell'intervista cit.)
 Poesia Il pentito, in AA.VV., Agenda del poeta 1988, a c. di G. Bárberi Squarotti e S. Gros-Pietro, Torino, Genesi, 1987, p. 63
 Meridiana, introduzione di D. Valli, Firenze, Giuntina, 1987, pp. 149 (premio "Dessì" 1987; premio "A. Gatto" 1988)
 Tre poesie, in AA.VV., Fucecchio Poesia. Existentia, Santa Croce sull'Arno, Ed. Ponteblu, 1988, pp. 11–15
 Trittico, in "Gradiva", 6, 1988
 Poesia Natura, in AA.VV., Antologia del Premio "Traiano" - 1976-1987, Venezia, 1988, pp. 66–67
 Tre poesie, in "Erba d'Arno", 35, 1989
 Cinque poesie, in Dieci anni di poesia. Premio "Ceva 1979-1988", a c. di L. Bona e T. Michelotti, Club Momigliano, Cuneo, 1989, pp. 55–60
 Poesia Il profeta (La terra promessa), in Trentennale Premio Nazionale di Poesia "David" - 1958-1988, Carrara, 1989, p. 89
 Tre poesie, in "Akorn" novembre-dicembre 1989, pp. 30–33 (trad. di G. Pagnucci)
 Poesia Debito, in AA.VV., Almanacco del poeta 1990, a c. di G. Bárberi Squarotti e S. Gros-Pietro, Torino, Genesi, 1990, p. 65
 Sostanze, incisioni di L. Jochamowitz, introduzione di F. Ulivi, Fondi, Confronto, 1992, pp. 46 (Premio "Libero De Libero" 1991)
 Infinito presente (con un saggio di Claudio Varese), Firenze, Giuntina, 1992, pp. 92
 Per chi scrive il poeta, in "Poesia", 65, settembre 1993
 Senza niente, con un disegno di Staffan Nihlén, Firenze, Giuntina, 1993, pp. n.n.
 Dietro il sole e la notte, con un disegno di Jorio Vivarelli, Firenze, Giuntina, 1994, pp. n.n.
 Corale. Cento poesie scelte dall'autrice, introduzione di G. Bárberi squarotti, Roma, Newton Compton, 1994, pp. 94 (Premio Internazionale "E. Montale" 1995) ISBN 9 788877 800848
 Za solecem i nociju vosled ('Dietro il sole e la notte'), introduzione di L. Verscinin, traduzione di L. Verscinin, E. Moloskowskaja e V. Fadin, illustrazioni di Michail Saltikov, Moskva, Elia Arto, 1994, pp. 109
 Amicizia, ed. fuori commercio (100 copie numerate), Pistoia 1994
 Poesia religiosa italiana. Dalle origini al '900, antologia a c. di Ferruccio Ulivi e Marta Savini, Casale Monferrato, Piemme, 1994, pp. 800–804
 Aforismi, con una nota di M. Pieracci Harwell, Pistoia, Edizioni Via del Vento, 1995, pp. 32
 Maura Del Serra, in Lo spazio del testo, Milano, Mondadori, 1996, pp. 1326–1330
 Rooms - Lines for a Dance, in "Gradiva. International Journal of Italian Literature", new series, n. 15, 1997, pp. 35–44
 Poesie ne I colori della pace, Pistoia, Editrice C.R.T., 1997, pp. 31–36
 L'età che non dà ombra, Firenze, Le Lettere, 1997, pp. 132 (Premio "Città di Catanzaro" 1997)
 Elementi, Übersetzt von Christine Koschel, Wuppertal, Graphik von Eckard Froeschlin, Edition Schwarze Seite, 1997, pp. n.n.
 Quattro prosopopee (In principio era la terra; In principio era l'acqua; In principio era l'aria; In principio era il fuoco), in "Astolfo", 1, 1997, pp. 21–22
 Dikter (Skuld; Lör; Medretandet; Ödet), trad. di V. Emond, in "Horisont", 2, 1997, pp. 55–56
 Sette poesie, trad. di A. Susanna, in 13e Festival Internacional de Poesia de Barcelona, Barcelona, Istitut de Cultura, 1997, pp. 26–34
 Poesie I vinti, in "Avvenire", 7 dicembre 1997
 Incendi estivi, in Melodie della terra. Novecento e natura, a c. di Plinio Perilli, Milano, Crocetti, 1997, p. 371
 Tre poesie, in "Iduna. Epistola poetica", 1998, a c. di Silvia Aman e Paolo Birolini, pp. 21–22
 Dodici poesie inedite, in YIP (Yale Italian Poetry), II, 1, 1998, pp. 61–72
 Adagio con fuoco. Poesie. Versi per la danza, con uno scritto di Monica Farnetti, Firenze, Le Lettere, 1999, 120 pp.
 Poesia Identità, ne "Il Tirreno", 14 febbraio 1999, p. 3
 Imago Dei, in Poesie di Dio, Torino, Einaudi, 1999, p. 67
 Speranza, in Poesie di Dio, Torino, Einaudi, 1999, p. 146
 Filastrocche della nonna, raccolte da Maura Del Serra, illustrate da Irene Fabbri, Pistoia, Editrice C.R.T., 2000, 36 pp.
 poesia Voci di voci (aria della compresenza), in La voce dolce di resa. Antologia poetica, a c. di Enrico Cerquiglini, Ascoli Piceno, Stamperia dell'Arancio, 2000, p. 51
 Quattro poesie, versione francese di Carla Gavioli, in Reflexos da Poesia Contemporânea do Brasil, França, Itália e Portugal, Lisbona, Universitaria Editora, 2000, pp. 331–339
 Quattro poesie, versione portoghese di Jean Paul Mestas, in Reflexos da Poesia Contemporânea do Brasil,França, Itália e Portugal, Lisbona, Universitaria Editora, 2000, pp. 331–339
 Canzonetta per il ventunesimo secolo, in A colloquio con i poeti. Intervista a Maura Del Serra, a cura di Vittorio Cozzoli, in "Cammino", anno 132, nº 3, marzo 2001, p. 32
 Sette poesie in Il tempo del Ceppo Proposte (1975-1999, a c. di Donata Scarpa Di Zanni, Pistoia, Editrice C.R.T., 2001, pp. 137–140
 Autoritratto in di-versi, I vinti, "La Nazione", 24 ottobre 2001, p.XXVIII
 Poesie (Preghiera, Esorcismo, Doppio serale, Preghiera, L'offerta, Il sigillo, Sempre, Imago Dei, Identità, Canto all'ora del fuoco, Spirito, Magnificat) in Così pregano i poeti, a cura di Giuliano Ladolfi, prefazione di Gianfranco Ravasi, Milano, Edizioni San Paolo, 2001, pp. 59, 75, 78, 90, 119, 123, 126, 127, 131, 132, 140, 151
 Amore in morte, in "Poesia", 155, novembre 2001
 Tre poesie, in Miscellanea di studi in onore di Claudio Varese, a cura di Giorgio Cerboni Baiardi, Roma, Vecchiarelli Editore, 2001, p.297
 Infinite present. Selected poems of Maura Del Serra, translated by Emanuel di Pasquale and Michael Palma, Boca Raton (Florida), Bordighera Press, 2002, pp. 132 ISBN 1-884419-52-6
 Poesia Confine, in Centro Internazionale Eugenio Montale, Vent'anni di poesia. Antologia dei poeti premiati 1982-2002, Firenze, Passigli Editori, 2002, p. 33
 Voce di Voci. Dieci poesie inedite di Maura Del Serra, in "Hebenon. Rivista internazionale di letteratura", II s., a. VII, nn. 9-10, aprile-ottobre 2002, pp. 59–63
 Poesia Sorte (Fate), traduzione in inglese di Emanuel di Pasquale, in "La Nazione", venerdì 4 ottobre 2002, p. 9
 Sedici poesie, con nota biobibliografica e foto, in "Vernice", Rivista di Formazione e Cultura, a. VIII, n. 21/22 (2002), pp. 215–223
 A Irene nei suoi otto anni, in Tutto l'amore che c'è, a c. di Daniela Marcheschi, Torino, Einaudi, 2003, p. 24
 Poesia Eraclito, in Scrittrici italiane dell'ultimo Novecento, a c. di Giacomo F. Rech, introduzione di Neria De Giovanni, foto di Giovanni Giovannetti, Roma, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2003, pp. 281–282, 301, 387
 Poesie Sorte, Giorni nostri, Imperativi sul muro (Fate, Our Times, Commands on the Wall), in Look, Stranger. A bilingual anthology of Italian poetry, edited by Alfonso Malinconico, translated from Italian by Emanuel di Pasquale, New York, Gradiva Publications, 2003, pp. 66–71
 Profilo d'Autore e Poesie, in "Nuovo Contrappunto". Trimestrale di poesia ed arte, a. XIII, n. 1 (gennaio-marzo 2004), pp. 3–6
 Dieci aforismi, in L'albero degli aforismi, antologia a cura di Anna Antolisei, Como, Edizioni Lietocolle, 2004, p. 45
 Congiunzioni. Ventiquattro poesie inedite, Pistoia, Petite plaisance, 2004, 32 pp. (Premio Internazionale di Poesia "Aldo Spallicci" 2005; (Premio "G. Gozzano" 2006) ISBN 88-7588-096-4
 Aforismi e pensieri, in 900 e oltre. Inediti italiani di prosa contemporanea, Introduzione di Giuseppe Panella, a c. di Ernesto L'Arab e Roberto Pasanisi, Napoli, Edizioni dell'Istituto di Cultura di Napoli, 2005, pp. 159–166
 Poesia Apocalisse, in "Poesia", n. 191, febbraio 2005, p. 28
 Poesia La barca in Non disertando la lotta a cura di Daniele Maria Pegoraro, Bari, Palomar, 2006, p. 201
 Sette poesie (I loved, Difference, Plea to the unknown god, Safety, The future, Epilogue, The word), translated by Emanuel di Pasquale, in "Gradiva", International Journal of Italian Poetry, number 29, Spring 2006, pp. 10–14
 Quattro poesie (Adagio with fire, Boat, Puncuations, Street-Grass) con testo a fronte, translated by Chris Glomski, in "ACM" (Another Chicago Magazine), number 46, 2006, pp. 34–37
 L'opera del vento. Poesie 1965-2005, Prefazione di Daniela Marcheschi, Venezia, Marsilio ("I giorni"), 2006, 352 pp. Premio "Sergio De Risio" 2007 (ex aequo con Disturbi del sistema binario di Valerio Magrelli, Torino, Einaudi, 2006); Premio "Città di Adelfia" 2007; Premio “l'Aquila 'Laudomia Bonanni'” 2008; Premio “Valtellina Sertoli Salis” 2008 (Ex aequo con Mario Santagostini, Versi del malanimo, Milano, Mondadori, 2007); Premio “Pontinia 'Gaetano Viggiani'” 2009.
 Tre poesie (I Loved, Sofia, Shakti's Song) con testo a fronte, translations by Giovanna De Luca, in AdE / WoH, Le acque di Ermes / The Waters of Hermes, a Journal of Poetry, Imagination and Traditional Wisdom, IV, settembre 2006, pp. 67–70
 Poesia Città della speranza, ne "Il Giornale", mercoledì 14 febbraio 2007, p. 35
 Poesia La risposta, in "Koinè", XIV, 1-4, gennaio-dicembre 2007.
 Poesia Canto di Shakti, versi per Clemente Rebora, in “In purissimo azzurro”, rivista di letteratura e dintorni fondata da Maria Di Lorenzo, N° 3, novembre 2007.
 Dieci poesie: (La mente, Il messaggio, Sorte, Senza niente, Dietro il sole e la notte, Erba di strada, Change, Elogio del vento, La parola, Una) Traduzione di Vibeke Emond, in AA. VV. Med ord ach utan (Con le parole e senza) Prefazione di Agneta Pleijel, Stockholm, Bokforlaget Tranan, 2008, pp. 79–99/104.
 Quattro poesie (Alterità, La mente, Amicizia, Fare) in “In purissimo azzurro”, rivista di letteratura e dintorni fondata e diretta da Maria Di Lorenzo. N° 8, aprile 2008.
 Poesia: Dialogo con nostra sorella poesia, in “Poesia”, nº 223, gennaio 2008. (Milano, Crocetti).
 Verso il centro (silloge di aforismi), in AA.VV. “Antologia del premio internazionale per l'aforisma 'Torino in sintesi'”, Novi Ligure, Edizioni Joker, 2008.
 Scintille, Pontedera, Bandecchi e Vivaldi Editori, 2008. pp. n.n. (Edizione d'arte in seicento copie numerate, con due incisioni di Federico Gori, due incisioni di Gerardo Paoletti e una nota di A.R.).
 Cinque poesie, ne “Il Portolano” nº 53-54-55, anno XIV, Apr. / Dic. 2008
 Ventotto poesie in Lunario di Poesia 2009 (mese di febbraio), Roma, Edizione del Giano, 2008
 Sei poesie, in AA.VV. Sentire il Sacro, catalogo della mostra omonima tenutasi nel Palazzo Pretorio di Vicopisano (PI), 13 dicembre 2008 / 11 gennaio 2009, Pontedera, Bandecchi e Vivaldi, 2008.
 Prosa lirica Till Elisa (Per Elisa), traduzione di Ida Andersen, in En förebådande dröm. Sexton noveller, redaktör Ida Andersen, Förord Cecilia Schwartz, Stockholm, Bokförlaget Tranan, 2009, pp. 273–281.
 Poesia I regni, ne "L'Unità", 30 ottobre 2009
 Poesia L'Aquila, dopo, in Da Cavicchia a Spataro, le sei poesie dei vincitori del Laudomia Bonanni, ne “Il Messaggero”, 3 novembre 2009.
 Poesia Destinée, Traduzione in francese di Dominique Sorrente, in "Semicerchio", rivista di poesia comprata" XL (2009/1), pag. 26.
 Tentativi di certezza. Poesie 1999-2009, Venezia, Marsilio, 2010, pp. 208. ISBN 978-8831705851 (Premio "A.Tassoni" 2011 - Premio "Mario Luzi" 2011).
 Poesia I libri. Cartolina illustrata. Tiratura limitata (300 copie), marzo 2010.
 Poesia OLLA KALÀ, Traduzione in francese di Angèle Paoli, in "Anthologie poétique Terres de femmes", Printemps 2010.
 Otto poesie (UFO femmina, Il regno, A cuore aperto, La parola, Il messaggio, Marzo, La speranza, Prima di nascere - UFO žena, Kraljevstvo, Praznom srcu, Riječ, Poruka, Ožujak, Nada, Prije rodenja) traduzione in croato di Ljerka Car-Matutinovič, Zagreb, “Hrvatsko Slovo”, 14 svibnja 2010, pag. 25.
 Due poesie (Dietro il sole e la notte, L'una - Derrière le soleil et la nuit, L'unique) traduzione in francese di Dominique Sorrente, in "Imperfetta Ellisse", 25 giugno 2010.
 Maura Del Serra. 'Djelo vjetra. Izbor poezije (odabir i prijevod Mladen Machiedo), Knjizevna Smotra (Rassegna letteraria), Zagreb, Godiste XLII/2010, Broj 157-158 (3-4), pp. 117-122.
 Poesia In cerchio, in I miei sogni son come conchiglie, a c. di Antonetta Carrabs, Milano, Rizzoli (BUR) 2011, p.73.
 Aforismi, di Maura Del Serra,in "Aforistica/mente", 17 gennaio 2012.
 Poesia Autoritratto in di-versi. Cartolina illustrata con un'immagine di Maura Del Serra realizzata da Gerardo Paoletti. Tiratura limitata (96 copie), luglio 2012.
 Voce di voci. Franca Nuti legge Maura Del Serra. 30 poesie con allegato CD; musiche di Michele Marini eseguite dall'autore, interventi vocali di Marco Brinzi, grafica di Gerardo Paoletti, Pistoia, petite plaisance, 2012, pp. 40. N° 10 copie della plaquette, numerate da 1 a 10, contengono anche un'opera grafica di Gerado Paoletti firmata dall'autore. ISBN 978-88-7588-070-5
 Poesia Piazza dell'ospedale a Pistoia, in "Pistoiainparole. Passeggiata con gli scrittori in città e dintorni" di Claudio Panella e Stefano Tubia, a cura di Alba Donati, Introduzione di Roberto Carifi, Pisa, Edizioni ETS, 2012, p. 98.
 Maura Del Serra, Dossier rassemblé et traduit par André Ughetto, con foto dell'autrice, 30 poesie in traduzione francese con testo italiano a fronte, Exstrat, scene 1- Acte Premier - de La Fontaine ardente. Deux actes pour Simone Weil e interventi critici di André Ughetto (Maura Centauresse), Giorgio Barberi Squarotti (La tradition orphique dans la poésie de Maura Del Serra), Daniela Marcheschi (Un portrait intellectuel), Lev Verscinin (Meridien De l'art), in "Phoenix, Cahiers littéraires internationaux". Parution trimestrielle, Marseille, octobre 2013 - nº 11, pp. 7–51.
 Quattro poesie e nota bio-bibliografica, in Vensters Tweetalige bloemlezing van hedendaagse Italiaanse dichteressen, redactie, selectie en bibliografieen door Gandolfo Cascio, vertaald uit het Italiaans door Carolien Steenbergen, met een inleiding van Marina Castiglione, biografische profielen door Davide Podavini, "I quaderni di poesia 1", Istituto Italiano di Cultura per i Paesi Bassi, Amsterdam, 2013, pp. 52–57.
 Poesia, Separazione, in Il sogno e la realtà. Bruce Springsteen e l'America di Aldo Tredici, Trieste, Luglio Editore, 2013, pp. 184–185.
 Venti aforismi, in italiano e in inglese, in The new italian aphorists, curated by Fabrizio Caramagna, th Ebooks, Made in the USA, Charleston, SC, November 2013, pp. 58–63.
 Maura Del Serra/Staffan Nihlén, Sanger och stenar - (Canti e pietre), oversattning av Maura Del Serra poesi till svenska: Jiulian Birbrajer; forord: Olle Granath, André Ughetto; oversattning av André Ughetto forord till svenska: Leif Janzon; oversattning av André Ughetto forord till italianska: Alessandro Bassini; oversatning av Olle Granaths forord till italienska: Alessandro Bassini; formgivning, omslags - och skulpturfoto: Julian Birbrajer, Stockholm, Bokforlager Tranan, 2014, pp. 275. ISBN 978-91-87179488.
 Sette poesie dell'insondabile (Creazione - Giustizia - La quarta parete - Ali - Algebra - Aria - Lila) in "Poesia e conoscenza. Rivista di ricerca transdisciplinare" Anno I, Numero I, marzo 2015.
 Poesie, La mite, Axis mundi, Stornello per Irene, Autoritratto in voce, Una, Epitaffio d'ignota europea, Camera con vista, Eppure, Primo compleanno di Zeno, Per Albert Camus, Come Ulisse in mare, in Antologia di poeti contemporanei. Tradizioni e innovazione in Italia, a c. di Daniela Marcheschi, Milano, Mursia, 2016, pp. 331.
 Scala dei giuramenti (Poesie 2010-2015), Roma, Newton Compton, 2016, pp. 132. ISBN 978-88-541-9997-2 (Premio Internazionale Città di Acqui 2018)
 Ladder of Oaths, Translated by Dominic Siracusa, New York - London - Melbourne, Contra Mundum Press, 2016, pp. 338 ISBN 978-1-9406251-9-5
 Idioms, nota introduttiva di Zena Roncada, (Edizione numerata), Viadana (Mantova), Ed. FUOCOfuochino, 2017, pp. n.n.
 Poesia Debito. Cartolina illustrata con l'immagine dell'Atlante Farnese. Tiratura limitata (96 copie), 2017.
 Quattro poesie:Le madri - Epitaffio in vita - Imitazione dell'Angelo - Memoria, in Mille anni di poesia religiosa italiana, a c. di Daniela Marcheschi, Bologna, Edizioni Dehoniane, 2017, pp.302, 303.
 Poesia Fanciulla. Cartolina illustrata con un'immagine realizzata da Rossella Baldecchi. Tiratura limitata (96 copie), Gennaio 2019.
 IDIOMS, in "Fuoco Fuochino N° 6, 2019, pp. 142-145.
 Sette poesie, in Hyperion: On the Future of Aesthetics, Vol. 12, No. 1 (2019), pp. 160-168. Published (New York) on Dec. 16, 2019. 
 Bios. Poesie-Haiku-Distici. 2015-2019, Firenze, Le Lettere, 2020, pp. 104. ISBN 978-88-9366-120-1
In voce. 55 poesie lette dall'autrice, Pistoia, Petite Plaisance, 2021.ISBN 978-88-7588-302-7
Trittico del contagio/Contagion Triptch, in "Hyperion: On the Future of Aesthetics, vol. 14, No 1 (2021), pp. 163-169. Published (New York) on Aug. 2021.
Poesia Epitaffio di ignota europea, scelta e pubblicata (con traduzione di Julian Birbrajer) dall'Istituto Italiano di Cultura a Stoccolma il 21 marzo 2022, in occasione della Giornata Internazionale della Poesia. Inclusa nell'antologia La pungente grazia (Gravinskrift for enokand europeiska) di imminente pubblicazione dallo stesso Istituto.
Ali straniere. Poesie Haiku Distici. 2016-2021, Roma, Newton Compton, 2022, pag, 230. ISBN 978-88-227-7318-0
Poesia Gennaio a Kiev, (Januari i Kyjiv) in Dikter. En antologi for Ucraina, Goteborg, Bokforlagen Korpen, 2022, pigg. 227-228 ISBN 978-91-89401-34-1
25 poesie nell'antologia bilingue italiano/svedese Den skarpa nåden - fen kvinnliga poeter (La pungente grazia - cinque poetesse), a cura di Daniela Marcheschi, traduzioni di Julian Birbrajer, Italienska Kulturinstitutet Stockholm, 2022, pp. 335. ISBN 978-91-527-0622-0

Traduzione

Nove poesie di Else Lasker-Schüler, ne "L'Albero", 70, luglio-settembre 1983, pp. 145–156 (traduzione e nota introduttiva) 
 Intervento Esempio di mimesi per concordanza di poetiche: nove poesie di Else Lasker-Schüler (traduzione e nota) [titolo redazionale], ne "L'Altro Versante", quaderno 1 (Tradurre poesia), 1983, pp. 286–297
 George Herbert, Poesie da "The Temple", ne "L'Albero", 71-72, 1984, pp. 241–251 (traduzione e nota)
 Else Lasker-Schüler, Ballate ebraiche e altre poesie, introduzione, traduzione e note, Firenze, Giuntina, 1985, pp. 179; II ed., ivi 1995, con nuova introduzione ed alcune variazioni testuali e bibliografiche
 Suor Juana Inés de la Cruz, da Il Sogno, ne "L'Albero", 73-74, gennaio-dicembre 1985, pp. 175–190
 J. L. Borges, poesie da Fervor de Buenos Aires e da Luna de enfrente, in "Testuale", 5, 1986 (nel corpo del saggio Il poeta congetturale ecc. cit.)
 Francis Thompson, Canto d'amore arabo, in "Stilema", I, estate-autunno 1987, pp. 86–87 (traduzione e nota introduttiva)
 Francis Thompson, Il segugio del Cielo, in "Poesia", 35, 1990, pp. 23–27 (traduzione e nota introduttiva)
 Gertrud Kolmar, poesie e nota introduttiva, in "Poesia", 28, 1990, pp. 37–43
 George Herbert, Corona di Lode. Poesie da "The Temple", Firenze, Le Lettere, 1993, pp. 156 (introduzione, traduzione e note)
 Marcel Proust, All'ombra delle fanciulle in fiore (traduzione, prefazione e note), in Alla ricerca del tempo perduto, Roma, Newton Compton, 1990, pp. XIV + 390 (seconda edizione: 1997)
 William Shakespeare, Molto rumore per nulla, in Tutto il teatro, Roma, Newton Compton, 1990, vol. I, pp. 307–366; poi nei "Tascabili Economici Newton", ivi 1993, 97 pp. (introduzione, traduzione e note); edizione speciale, ivi 1995; seconda edizione, 1998, nuova edizione 2004, Nuova edizione "I Minimammut" 2017
 Virginia Woolf, Le onde, Roma, Newton Compton, 1992, pp. 207 (introduzione, traduzione e note; Premio "Carlo Betocchi" 1994 per la traduzione)
 Virginia Woolf, Una stanza tutta per sé, Roma, Newton Compton, 1993, pp. 94 (prefazione, traduzione e note; Premio "Carlo Betocchi" 1994 per la traduzione) Nuova edizione 2004
 Virginia Woolf, Orlando, Roma, Newton Compton, 1994, pp. 191 (introduzione, traduzione e note; Premio "Carlo Betocchi" 1994 per la traduzione) Ristampa 2004
 Else Lasker-Schüler, Caro Cavaliere Azzurro (Lettere a Franz Marc), Pistoia, Edizioni Via del Vento, 1995 pp. 29
 Katherine Mansfield Tutti i racconti, Roma, Newton Compton, 1996 pag. 522 (introduzione, traduzione e note), nuova edizione 2008 ISBN 978-88-541-1122-6
 Poesie di Else Lascker-Schüler, in Antologia delle poetesse del '900, Oscar Mondadori, 1996
 M. Proust, La confessione di una ragazza; D.H. Lawrence, Odore di crisantemi; D. Parker, La biondona; V. Woolf, La società, in Kore. Iniziazioni femminili. Antologia di racconti contemporanei, Firenze, Le Lettere, 1997, pp. 47–60, 129-154, 191-220, 221-238
 Christine Koschel, Poesie (traduzione e nota critica), in "Kamen'", 12, giugno 1998, pp. 27–60
 Sedici poesie di Michael Hamburger, in "Poesia", a. XIII, n. 135, gennaio 2000, pp. 45–53
 Michael Hamburger, Taccuino di un vagabondo europeo (Poesie 1941-1999), a c. di Maura Del Serra, Roma, Fondazione Piazzolla ("Percorsi della poesia contemporanea", Collana diretta da Giacinto Spagnoletti, 26), 1999, pp. 224
 Poesie di F. Thompson, in "Panta", nº 18, 1999, pp. 260–263
 Le poesie di Simone Weil, a c. di Maura Del Serra, Pistoia, Editrice C.R.T. ("Egeria. Letteratura, arte, pensiero d'Europa, 6), 2000, pp. 56
 Il Segugio del Cielo e altre poesie di Francis Thompson, a c. di Maura Del Serra, Pistoia, Editrice C.R.T. ("Egeria. Letteratura, arte, pensiero d'Europa, 10), 2000, pp. 270
 Discanto. Poesie 1911-1982 di Djuna Barnes, a c. di Maura Del Serra, con una immagine di Stefano di Nottia, Roma, Edizioni del Giano (Ianua editrice), 2005, pp. 144
 Dodici poesie di Djuna Barnes (Traduzione di Maura Del Serra), in "Poesia", n. 214, a. XX, marzo 2007, pp. 19–24.
 Odi di Victor Segalen, a c. di Maura Del Serra, con disegni di Lorenzo Bruschini (edizione numerata), Roma, Edizione del Giano, 2009, pp. 48.
 Quattro poesie di William Butler Yeats e due poesie di Fernando Pessoa (traduzione di Maura Del Serra) in margine al saggio: Note sulla gnosi nella poesia del Novecento. William Butler Yeats, Fernando Pessoa, Arturo Onofri, in "Poesia e Spiritualità. Semestrale di ricerca transdisciplinare", Anno II, Numero 3, luglio 2009, pp. 229–256.
 "Tenere il tempo, Popolo dei numeri. Due poesie di Dominique Sorrente, trad. di Maura Del Serra, in "Semicerchio", rivista di poesia comparata, XL (2009/1), pp. 25–26.
 Quinto Tullio Cicerone Manualetto elettorale. Istruzioni per vincere le elezioni a c. di Maura Del Serra, Pontedera, Bandecchi e Vivaldi Editori, 2010, pp. 68.
 Ricordi di vita di Rabindranath Tagore, a c. di Maura Del Serra, Roma, Ed. Studium, 2012, pp. 248 ISBN 978-88-382-4054-6
 Poesie e prose liriche di Katherine Mansfield, a c. di Maura Del Serra, Pistoia, Ed. Petite Plaisance, 2013, pp. 280.
 Katherine Masfield, Quattro poesie, traduzione di Maura Del Serra, in "Corso Italia 7. International Journal of Literature", ottobre 2013.
 Victoria Ocampo, Rabindranath Tagore, Non posso tradurre il mio cuore. Lettere 1924-1943, cura e traduzione di Maura Del Serra, Milano, Archinto, 2013, pp. 20–144.
 Michael Hamburger, XV. Aprile senza vento; un boccio bianco, traduzione di Maura Del Serra, in TEMPI D'EUROPA. Antologia poetica internazionale, a.c. di Lino Angiuli e Milica Marinkovic, Milano, La Vita Felice, 2013, pp. 2
 André Ughetto, Poesie, a c. di Maura Del Serra, Pistoia, Editrice Petite Plaisance, 2016, pp. 158. ISBN 978-88-7588-196-2
 William Shakespeare, Le allegre comari di Windsor, in Tutto il teatro, Roma, Newton Compton, 2017, vol. I, pp. 147–210; "I Minimammut", traduzione e note di Maura Del Serra.
 William Shakespeare, La commedia degli errori, in Tutto il teatro, Roma, Newton Compton, 2017, vol. I, pp. 281–328; "I Minimammut", traduzione e note di Maura Del Serra.
 William Shakespeare, Il racconto d'inverno, in Tutto il teatro, Roma, Newton Compton, 2017, vol. II, pp. 425–506, "I Minimammut", traduzione e note di Maura Del Serra.
 William Shakespeare, Tito Andronico, in Tutto il teatro, Roma, Newton Compton, 2017, vol. V, pp. 199-267, "I Minimammut", traduzione e note di Maura Del Serra.
 William Shakespeare, Timone d'Atene, in Tutto il teatro, Roma, Newton Compton, 2017, vol. V, pp. 371–438, "I Minimammut", traduzione e note di Maura Del Serra
 Albert Camus - Maria Casarès: specimina delle lettere d'amore, Traduzione e nota di Maura Del Serra, in "Corso Italia 7. Rivista Internazionale di Letteratura", 18 ottobre 2018
Simone Weil - Il RADICAMENTO. Preludio ad una dichiarazione dei doveri verso l'essere umano, cura e traduzione di Maura Del Serra, Firenze, Le Lettere 2021, pagg. 344.  ISBN 9788893662062

Teatro 
 La Minima, due atti di Maura Del Serra, con una nota di Daniela Marcheschi, in "Hystrio", 4, 1989, pp. 93–101; seconda edizione: Pistoia, Editrice C.R.T. ("Egeria. Letteratura, arte, pensiero d'Europa", 2), 1998, 48 pp.
 L'albero delle parole, prefazione di N. Sammarco, Catanzaro, Rubbettino, Calabria Letteraria Editrice, 1990, pp. 64 (Premio Nazionale "Giangurgolo" per il Teatro)
 La Fenice, nota introduttiva di M. Luzi, Siracusa, Edizioni dell'Ariete, 1990, pp. 96
 La fonte ardente. Due atti per Simone Weil, con una nota di M. Luzi, in "Hystrio", 4, 1991, pp. 106–121
 Il figlio, in "Oggi e domani", 10, 1992, pp. 79–88 (Premio internazionale "Flaiano" 1992)
 Specchio doppio, in "Astolfo", 2, 1994, pp. 19–33 (Premio "Magna Grecia")
 Stanze. Versi per un balletto, con una nota di Micha van Hoecke, in "Hystrio", 1, 1994, pp. 102–106; poi in "Gradiva", 15, 1997, pp. 35–44
 Lo spettro della rosa, Firenze, Giuntina, 1995; poi in "Hystrio", 1, 1996, pp. 100–107; traduzione svedese di Vibeke Emond, Rosens Ande, Lund, Ellerstrom, 1996, pp. 32
 Agnodice, con una nota di Giovanni Antonucci, Firenze, Le Lettere, 1998, pp. 87 (Premio "Fondi la Pastora", XXII edizione) 8871663802, 9788871663807
 Kass, in "Astolfo", 2, 1998, pp. 47–60
 Dialogo di Natura e Anima, Pistoia, Editrice C.R.T., 1999, 24 pp.
 Trasparenze. Versi per la danza, in Adagio con fuoco. Poesie. Versi per la danza, Firenze, Le Lettere, 1999, pp. 79–89
 Sensi. Versi per la danza, in Adagio con fuoco. Poesie. Versi per la danza, Firenze, Le Lettere, 1999, pp. 91–107
 Andrej Rubljòv. Dramma in sei scene di Maura Del Serra, con una nota di Ugo Ronfani, Firenze, Le Lettere, 2000, 84 pp. (premio "Scheda teatrale" di San Miniato; segnalato Premio "Riccione" e Premio "Bolzano")
 Eraclito. Due risvegli, con uno scritto di Jacopo Manna, Pistoia, Editrice C.R.T., 2001, pp. 64.
 Isole. Poema scenico, con uno scritto di Ugo Ronfani (con opere originali di Pino Reggiani), Roma Edizione del Giano, 2004, 32 pp. (Premio Teatrale Europeo "Rosso di San Secondo" per la drammaturgia europea, VI ed.; Premio Nazionale "Teatro e Musica", I ed.)
 Scintilla d'Africa, cinque scene, con uno scritto di Marco Beck, Pistoia, Editrice Petite Plaisance, 2005, 96 pp.
 Trasumanar. L'atto di Pasolini, in “L'Ulisse, rivista di poesia, arti e scritture", N° 10 (Poesia e teatro, teatro di poesia. Vol. II), maggio 2008. Poi in: AA VV. L'eredità di Pier Paolo Pasolini, a cura di Alessandro Guidi e Pierluigi Sassetti, Milano-Udine, Mimesis Edizioni, 2009, pp. 128–151.
 Specchi (microcellula drammatica) in Scintille, Pontedera, Bandecchi e Vivaldi Editori, 2008. Edizione d'arte, numerata, con “Segni” di Federico Gori e Gerardo Paoletti e con una nota di A.R.
 La fonte ardente. Due atti per Simone Weil (2ª edizione, riveduta), introduzione di Daniela Belliti, Firenze, Edizioni dell'Assemblea della Regione Toscana, 2009, pp. 96.
 Guerra di sogni, con disegni di Lorenzo Bruschini, e nota introduttiva di Giovanni Antonucci, Roma, Edizione del Giano, 2010, pp. 60 (Premio U. Betti per la drammaturgia) ISBN 88-7074-140-0
 La vita accanto, adattamento teatrale dell'omonimo romanzo di Mariapia Veladiano (Giulio Einaudi Editore), Pistoia, petite plaisance, 2014, pp. 48. ISBN 978-88-7588-105-4
 La fontaine ardente. Deux actes pour Simone Weil (Extrait du premier acte), traduit de l'italien par André Ughetto, in "Thauma, revue de philosophie et de poésie", nº 12, Paris, 2014, pp. 246–261.
 Teatro (1985-2015), introduzione di Antonio Calenda (in Appendice testi di Mario Luzi, Daniela Belliti, Nino Sammarco, Daniela Marcheschi, Ugo Ronfani, Giovanni Antonucci, Misha Van Hoecke, Jacopo Manna, Marco Beck, Cristina Pezzoli, Pistoia, Editrice Petite Plaisance, 2015, pp. 864. ISBN 978-88-7588-138-2
 NIJNSKIJ: EL ESPECTRO DE LA ROSA, Traducción: Enrique Vázquez Lozano y Giuseppina Mortola, coordinadores: Efraín Franco Frías y Luis Miguel López, in Dramaturgia italiana contemporánea (Colección Teatro), Secretería de Cultura de Jalisco, Gobierno del Estado de Jalisco, Guadalajara, Jalisco. México, 2016. pagg. 131/149 - 302/319 - 358. ISBN 9786077340904
 L'albero delle parole, con "Lettera ad una professoressa delle scuole medie" di Domenico Segna (100 copie numerate edite nella ricorrenza del cinquantesimo anniversario della morte di Don Lorenzo Milani) Pistoia, Editrice Petite Plaisance, 2017 pp. 64. ISBN 978-88-7588-184-9
 VOCI DEI NESSUNO, in "PAF 5 DELLE REGOLE E DEL CASO" Pistoia, Centro Studi Ricerche Espressive, 2018, pp. 58-63. ISBN 978-88-943112-3-5.
VOCI DEI NESSUNO, in Hyperion: On the Future of Aesthetics, N.Y.,  Vol. 12, No. 1 (2019). Published on Dec 16, 2019. 169-176
Altro teatro (2015-2019), introduzione di Marco Beck, Pistoia, Editrice Petite Plaisance, 2019, pp. 208. ISBN 978-88-7588-243-3

Perla de mi vida, atto unico di Maura Del Serra dedicato a Margherita Guidacci, in "Teatro contemporaneo e cinema" N° 42, giugno 2022, pp.118-124.

Premi 
 1984 Premio Nazionale “Traiano” per la poesia
 1985 Premio Nazionale “Ceppo proposte” per la poesia
 1986 Premio Nazionale “Ceva” per la poesia
 1986 Premio Nazionale “Tagliacozzo” per la critica letteraria
 1986 Premio Nazionale “Bari-Palese” per la poesia
 1987 Premio Nazionale “S.L. Di Serino” per la poesia
 1987 Premio Nazionale “G. Dessì” per la poesia
 1988 Premio Internazionale “A. Gatto” per la poesia
 1989 Premio Nazionale “Giangurgolo” per la drammaturgia
 1989 Premio Nazionale “David” per la poesia
 1991 Premio Nazionale “L. De Libero” per la poesia
 1992 Premio Internazionale “Flaiano” per la drammaturgia
 1992 Premio Nazionale “Scheda teatrale di S. Miniato” per la drammaturgia
 1994 Premio Nazionale “C. Betocchi” per la Traduzione
 1995 Premio Internazionale “E. Montale” per la poesia
 1997 Premio Nazionale “Città di Catanzaro” per la poesia
 1998 Premio Nazionale “Fondi la Pastora” per la drammaturgia
 1998 Premio Nazionale “Camposampiero” per la poesia
 1998 Premio Internazionale “Magna Grecia” per la drammaturgia
 1999 Premio Nazionale “Ugo Betti” per la drammaturgia
 2000 Premio della Cultura della Presidenza del Consiglio dei Ministri
 2000 Premio Nazionale “A. Negri” per la poesia
 2002 Premio Nazionale “Casentino” per la poesia
 2003 Premio Nazionale “Teatro e Musica” per la drammaturgia
 2004 Premio Internazionale “Rosso di San Secondo” per la drammaturgia europea
 2005 Premio Nazionale “A. Spallicci” per la poesia
 2007 Premio Nazionale “S. De Risio” per la poesia
 2007 Premio Nazionale “Città di Adelfia” per la poesia
 2008 Premio Internazionale “L'Aquila L. Bonanni” per la poesia
 2008 Premio Nazionale “Valtellina Sertoli Salis” per la poesia
 2009 Premio Nazionale “G. Viggiani” per la poesia
 2010 Premio Internazionale “Camaiore” per la poesia (Premio speciale 'alla carriera')
 2011 Premio Alessandro Tassoni per la poesia
 2011 Premio Internazionale "Mario Luzi" per la poesia
 2011 Premio Nazionale "Lionello Fiumi" per la poesia
 2018 Premio Internazionale "Città di Acqui" per la poesia
 2019 Premio "Ceppo Pistoia capitale della poesia" (alla carriera)
2021 Premio "Val di Comino" 46ª Ed. per la poesia
2022 Premio "Aulo Persio Flacco" Ombra della Sera (20ª Ed.) per la drammaturgia italiana in ambito internazionale

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
  

 https://www.mauradelserra.com/